Adel Bakawan, né en 1971 en Irak, est un sociologue franco-irakien, spécialiste de l'Irak. Il est actuellement directeur du Centre Français de Recherche sur l'Irak (CFRI), chercheur associé à l'Institut français des relations internationales et au Centre Arabe de Recherches et d'Etudes Politiques de Paris (Carep), membre de l'Institut de recherches et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, et chargé de cours à l'université d'Évry. Devenu un expert reconnu du monde irakien, il est régulièrement sollicité par les journaux, chaînes de télévision et radios françaises ou étrangères.

Biographie 
En 2010, Adel Bakawan soutient sa thèse sous la direction d'Olivier Roy sur la mouvance islamiste au Kurdistan d'Irak. Il devient chercheur associé à l'EHESS, et chargé de cours en sociologie à l'Université d'Évry-Val-d'Essonne.

Il est ensuite directeur du Centre de Sociologie de l’Irak (CSI) à l'université de Soran et chercheur associé à l’Institut Français des Relations Internationales (IFRI).

Œuvre et conférences 
Au cours de sa thèse de doctorat, Adel Bakawan a développé une réflexion sur le concept de dé-conversion des mouvements islamistes.
Il s'agit d'une sortie douce ou brutale de l'islamisme en tant qu'idéologie politique, vers cinq grandes catégories : l'athéisme, l'individualisation de la religiosité, la conversion à une autre religion, le militantisme politique, et le musulman culturel.

Il distingue trois grandes générations dans l'histoire des dirigeants d'Al-Qaïda : la première composée des membres fondateurs (Oussama Ben Laden et Ayman Al-Zawahiri), la deuxième plus violente représentée par Abou Moussab Al-Zarqaoui, et enfin, la troisième sans chef reconnu mais qui se lance dans un djihad par réaction émotionnelle.

Analyses de la situation politique du Kurdistan 
En 2007, il analyse les luttes irakiennes entre les kurdes, qui souhaitent l'indépendance et le contrôle de Mossoul et Kirkouk, et les communautés arabes qui veulent l'unité. En 2014, il détaille les multiples raisons qui font que l'indépendance du Kurdistan n'est pas possible.

En 2017, Adel Bakawan analyse la situation politique du Kurdistan et son vote pour l'indépendance : après un vote très majoritaire pour l'autonomie, cette région reste en crise d'autant plus que le gouvernement irakien est contre. Selon lui, la raison de cette crise n'est pas d'origine politique mais fait ressortir le conflit entre les deux principaux peuples, arabe et kurde.

Alors que le gouvernement irakien a repris la ville de Kirkouk et d'autres territoires, Massoud Barzani quitte son poste de président de la région kurde à la veille de l'expiration de son mandat en dénonçant des trahisons et un manque de soutien des autres pays, mais sans se retirer de la politique. Pour Adel Bakawan les élites kurdes considèrent cette situation comme temporaire et espèrent toujours des changements avec l'aide de Barzani dans un contexte de fragilité politique du gouvernement central et en vue des élections qui doivent se tenir en . Mais l'UPK a été abondamment armé par l'Occident pour lutter contre l'État islamique ce qui peut relancer le conflit contre les kurdes.

Le  commence, pour un mois, la campagne électorale pour les élections législatives. Alors que l'actuel premier ministre, Haïder al-Abadi, se représente, Adel Bakawan annonce que les kurdes qui n'ont eu par un accord tacite que le poste de président de la République lors des quatre précédentes mandatures, un poste symbolique, visent désormais pour leur communauté le rôle de Président du Conseil des représentants afin d'avoir plus de poids politique. En effet, les kurdes n'ont aucun moyen de pression, personne n'ayant soutenu le référendum sur l'indépendance de .
Quoi qu'il en soit, maintenant que la lutte contre l'État islamique est terminée, les 24 millions d'irakiens ont pour priorité l'amélioration des conditions sanitaires et économiques.

L'impossible État irakien 
En 2019, il publie un livre synthétisant un siècle d'histoire irakienne, retraçant les trajectoires des différentes générations d'islamistes jusqu'aux engagements pour l'État islamique.

En 2021, Adel Bakawan publie « L'Irak : Un siècle de faillite : de 1921 à nos jours ». Dans cet ouvrage, l’auteur peint les différents aspects qui empêchent la formation d’un Etat irakien fort et unificateur. Il y décrit la société irakienne et ses différents schismes. Il évoque l’écart grandissant des inégalités entre les élites et les classes populaires, qui suscite l’exaspération de la population face à une nouvelle classe dominante corrompue. Celle-ci, considérée par les locaux comme méprisante à l’égard des Irakiens au vu des services précaires mis en place par l’Etat, peine à faire l’unanimité au sein du pays. Adel Bakawan met également en lumière les conflits religieux et ethniques, qui sectorisent les différentes populations présentes en Irak, empêchant ainsi l’émergence d’une unité nationale. Le manque d’unité entre ces différents groupes nuit à l’élaboration d’une nation irakienne, capable d'outrepasser ces querelles ethniques et religieuses pour favoriser l’intérêt national.

Confronté à ces conflits internes, l’Etat irakien reste instable et propice aux soulèvements de sa population. La faiblesse de ce dernier s’explique aussi par les jeux d’influences et les ingérences qu’il subit par les pays extérieurs. En effet, l’Irak est un territoire propice aux volontés hégémoniques des grandes puissances du Moyen-Orient (Arabie Saoudite, Iran, Turquie) et à l’ingérence d’autres nations, notamment des Etats-Unis qui oscillent entre interventionnisme et désengagement, contribuant à cette instabilité étatique. Cet ouvrage dresse ainsi un portrait objectif de la société irakienne et de ses principales problématiques, de 1921 à nos jours.

La création du Centre Français de Recherche sur l'Irak 
En 2021, à l'occasion des cent ans de l'Irak, Adel Bakawan crée le Centre français de recherche sur l'Irak, pour lequel il occupe actuellement le poste de directeur. Avec pour principal objectif de produire des connaissances impartiales et objectives sur les différentes problématiques liées à l'Irak, ce centre de recherche se veut être moteur, pour une meilleure compréhension des enjeux irakiens.

Publications 
Adel Bakawan, L'Irak : Un siècle de faillite : de 1921 à nos jours, Tallandier, 2021.
Adel Bakawan (dir), Irak, un destin tragique, Confluences Méditerranée, 2021/1 (N°116). 
.
.

Articles 

 Adel Bakawan, « Pourquoi le diable attend les Irakiens ? », Centre Français de Recherche sur l'Irak, 26 septembre 2022.
 Adel Bakawan,  « Ambition nationale, vision divergente : Consensus et fracture parmi les jeunes activistes irakiens du mouvement de Tishreen », Centre Français de Recherche sur l'Irak, 29 avril 2022.
 Adel Bakawan, « Irak : l’année des dix grands dossiers », Centre Français de Recherche sur l'Irak, 11 février 2022.
 Adel Bakawan, «Le retour de Daech, grand gagnant du jeu géopolitique au Moyen-Orient», Centre Français de Recherche sur l'Irak, 28 janvier 2022.
 Bakawan, Adel. « L’impossible gestion de la diversité en Irak », Politique étrangère, vol. , no. 1, 2022, pp. 109-120.
 Bakawan, Adel. « Un siècle perdu », Confluences Méditerranée, vol. 116, no. 1, 2021, pp. 9-11.
 Bakawan, Adel. « Les États-Unis en Irak : de la prétention du « Nation Building » au cataclysme généralisé », Confluences Méditerranée, vol. 116, no. 1, 2021, pp. 53-62.
 Adel Bakawan, « L’Irak post-électoral : un pays face à ses démons », Centre Français de Recherche sur l'Irak, 11 novembre 2021.
 Adel Bakawan, « Irak : l’impasse d’un système politique », Centre Français de Recherche sur l'Irak, 9 novembre 2021.
 Adel Bakawan, « Le difficile dilemme kurde autour du choix du prochain président de la République irakienne », Centre Français de Recherche sur l'Irak, 5 novembre 2021.
 Adel Bakawan, « L’Irak, un État sans nation », Centre Français de Recherche sur l'Irak, 4 novembre 2021.
 Adel Bakawan, « Prologue et introduction : L’Irak, un siècle de faillite. De 1921 à nos jours », Centre Français de Recherche sur l'Irak, 26 août 2021.
 Adel Bakawan, « Les chiites au pouvoir en Irak : l’échec de la première expérience », Centre Français de Recherche sur l'Irak, 24 août 2020.
 Bakawan, Adel. « Le Kurdistan irakien : un État dans l’État ! », Maghreb - Machrek, vol. 241, no. 3, 2019, pp. 5-15.
 Adel Bakawan, « Les Kurdes d’Irak : une difficile formule politique », Confluences Méditerranée, 2018/2 (N° 105), p. 113-130. DOI : 10.3917/come.105.0113. https://www-cairn-info.ezproxy.universite-paris-saclay.fr/revue-confluences-mediterranee-2018-2-page-113.htm

 Adel Bakawan, Daniele Joly, « Quel avenir pour les femmes kurdes d’Irak et de Syrie ? », The Conversation, le .
 Adel Bakawan, « Kurdistan d'Irak : l'indépendance est-elle possible ? », Revue Moyen Orient, N°37, .
 Adel Bakawan, « Kurdistan : l’indépendance en balance », Politique étrangère, vol. hiver, no. 4, , pp. 41-51.
 Adel Bakawan, « Les Kurdes de Daech : les raisons de la radicalisation d’une génération », Confluences Méditerranée, n°102, , p. 103-117 (DOI : 10.3917/come.102.0103).
 .
 
 .
 Bakawan, Adel. « L’échec du nationalisme kurde : fragmentation, partisanisation, milicisation », Confluences Méditerranée, vol. 100, no. 1, 2017, pp. 89-100.
 .
 .
 .

Ouvrages en kurde (titre traduit en français) 
 Sociologie de la violence, éditions Gazalnous, Souleymanieh (Irak), 2015.
 Sociologie des mouvements sociaux au Kurdistan, éditions Gazalnous, Souleymanieh (Irak), 2015.
 La société noire, éditions Andêsha, Souleymanieh (Irak), 2013.
 La fin de la sécularisation : la modernité religieuse, éditions Ranj, Souleymanieh (Irak), 2012.
 Le nationalisme, l’islamisme et le terrorisme, éditions Hamdi, Souleymanieh (Irak), 2010.
 Le terrorisme comme construction sociale, éditions Sardam, Souleymanieh (Irak), 2008.
 L’islam et l’Occident, éditions Ranj, Souleymanieh (Irak), 2007.
 L’Irak de Fayçal à Talabani, éditions Ranj, Souleymanieh (Irak), 2006.

Conférences 

 Adel Bakawan, «Forum sur la paix et la sécurité au Moyen-Orient», MEPS, 17 novembre 2022.
 Adel Bakawan, «La question Kurde au Moyen-Orient», Centre Français de Recherche sue l'Irak, 8 octobre 2022.
 Adel Bakawan, «Jeune et vivre ensemble, égaux et différents», Centre Français de Recherche sue l'Irak, du 5 au 9 septembre 2022.
 Adel Bakawan, «L'État et la société en Irak», Centre Français de Recherche sue l'Irak, 3 juin 2022.
 Adel Bakawan, «Irak : quel État pour sortir de la guerre civile ?», IReMMO, 5 janvier 2022.
 Adel Bakawan, «Religion for individual and democracy for all», Dabran Platform, 27 novembre 2021.
 Adel Bakawan, « Où en sont les Kurdes ? », Conférence, Institut Français des Relations Internationales (IFRI), le 25 avril 2018.
 Adel Bakawan, « Quel avenir pour le Moyen-Orient ? États-nations, communautés, minorités », Colloque, IReMMO et Collège des Bernardins, le 28 mars 2018.
 Adel Bakawan, « Après le référendum, quel avenir pour le Kurdistan post-Barzani ? », Conférence, IReMMO, le 5 décembre 2017.
 Adel Bakawan, « Le Kurdistan irakien : terre d’international-djihad. D’Ansar al Islam à Daech », Colloque international sur Le djihadisme transnational, entre l’Orient et l’Occident, FMSH, Du 31 mai au 2 juin 2016.
 Adel Bakawan, « Le mythe du Kurdistan indépendant », Colloque international sur Le Moyen-Orient à l’heure du Golfe : compte rendu et enregistrement, organisé par le GREMMO (CNRS-Lyon2 et IEP de Lyon) et l’IEP de Grenoble, les 3 et 4 novembre 2014.
 Adel Bakawan, « La mouvance islamiste au Kurdistan irakien », Colloque international sur le Kurdistan, une entité territoriale en construction, Université Lyon 2, les 2 et 3 octobre 2012.

Voir aussi

Bibliographie 
 
 
 
 
 .
 .

Liens externes 

 Page de membre du CADIS (Centre d'Analyse et d'Intervention Sociologiques)
 L'islamisme en mutation : une étude pluridisciplinaire sur la mouvance islamiste Kurde (thèse)

Notes et références 

Sociologue français du XXIe siècle
Naissance en 1971
Personnalité kurde d'Irak
Naissance au Kurdistan irakien